Robertson (Wyoming), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika
Robertson Stadium, een stadion op de campus van de universiteit van Houston
Robertson (West-Kaap), een plaats in Zuid-Afrika
Robertson (wijndistrict), een wijndistrict in Zuid-Afrika
Robertson (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats Nieuw-Zuid-Wales, Australië
Robertson Pet, een dorp in de Indiase staat Karnataka

Personen 
Suze Robertson (1855-1922), Nederlands schilderes
Cliff Robertson (1923-2011), acteur
Pat Robertson (1930), televisie-evangelist
George Robertson (1946), Brits politicus
Michael Robertson (1968), Amerikaans zakenman
Kathleen Robertson (1973), actrice
Peter Robertson (1977), triatleet
Neil Robertson (1982), snookerspeler
Lindsey Robertson (1983), skateboarder
Michael Robertson (1983), Amerikaans atleet
Jimmy Robertson (1986), snookerspeler
Andrew Robertson (1994), Schots voetballer voor Liverpool FC

Zie ook 
Robertson County (doorverwijspagina)

Schotse achternaam
Engelse achternaam